Mellon ist der Familienname folgender Personen:
 Ailsa Mellon Bruce (1901–1969), US-amerikanische Sammlerin, Philanthropin und Mäzenin

 Eric Mellon († 2014), britischer Keramiker
 James Mellon (* 1942), US-amerikanischer Grosswildjäger, Autor und Steuervermeider
 Jim Mellon (* 1957), britischer Milliardär und Geschäftsmann
 Paul Mellon (1907–1999), US-amerikanischer Unternehmer, Philanthrop und Kunstmäzen
 Rachel Lambert Mellon (1910–2014; auch bekannt als Bunny Mellon), US-amerikanische Landschaftsarchitektin, Philanthropin und Kunstsammlerin
 Richard Beatty Mellon (1858–1933), US-amerikanischer Bankier, Industrieller und Philanthrop
 Tamara Mellon (* 1967), britische Unternehmerin, Präsidentin und Mitgründerin der Schuhfirma Jimmy Choo
 William Henry Mellon (1877–1952), schottischer Geistlicher

Siehe auch:
 Mallon, Begriffsklärung